O WaiBOP United foi um clube semi-profissional de futebol com sede em Hamilton, Nova Zelândia. A equipe competiu na ASB Premiership.

História 
O clube foi fundado em 2004 e dissolvido em 2016.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Nova Zelândia
Clubes de futebol fundados em 2004